RKS Skra Warszawa – wielosekcyjny klub sportowy
 Skra Warszawa (rugby)
 Skra Warszawa (żużel)
 Skra 1921 Warszawa (piłka nożna)